Флаг муниципального образования Пластуно́вское сельское поселение Динского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 августа 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2921.

Описание 
«Жёлтое прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу в 1/4 полотнища, разделённую по вертикали на две равные части — голубую (у древка) и зелёную и несущее с некоторым смещением от древка многоцветное изображение казака с пикой».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Жёлтый цвет на флаге аллегорично показывает уникальную кубанскую природу, неисчерпаемое богатство полей поселения, выращивание кубанского золота — хлеба. Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, богатство и процветание, прочность и тёплое южное солнце, а также верность, славу и заслуги жителей сельского поселения.

В центре флага стоящий на берегу реки запорожский казак, в одеждах и вооружении пластуна. Пластун — элемент флага, говорящий о названии поселения, запорожского куреня из которого и переселились на эти земли первые казаки.

Зелёная часть флага символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье, надежду, радость, изобилие, возрождение.

Голубая часть флага символизирует реку Третьи Кочеты, на берегу которой находится поселение. Голубой цвет (лазурь) также символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Малиновый цвет в одеждах казака и цвет флажка на пике — это цвет Запорожского (Черноморского) казачества — первых поселенцев на территории сельского поселения. Малиновый цвет (пурпур) символизирует верность, скромность, набожность.

Примечания